Цзюта́й () — район городского подчинения города субпровинциального значения Чанчунь провинции Гирин (КНР).

История 
Во времена империи Цин в конце XVII века для предотвращения проникновения китайцев и монголов на историческую родину маньчжуров была возведена Ивовая изгородь. У «Внешней изгороди» на участке в 240 км имелось четверо врат и 28 башен. В этих местах располагалась 9-я башня. В связи с изменением общей ситуации в 1860 году запреты на передвижение были сняты. В 1907 году была образована провинция Цзилинь. В 1932 году властями Маньчжоу-го из частей уездов Юнцзи, Чанчунь и Дэхуэй провинции Цзилинь был образован уезд Цзютай. 30 августа 1988 года указом Госсовета КНР уезд Цзютай был преобразован в городской уезд.

В 2014 году городской уезд Цзютай был преобразован в район городского подчинения.

Административное деление 
Городской уезд Цзютай делится на 3 уличных комитета, 10 посёлков и 2 национальные волости.

Соседние административные единицы 
Городской уезд Цзютай граничит со следующими административными единицами:
 Районы Куаньчэн и Эрдао (на юго-западе),
 Городской уезд Дэхуэй (на северо-западе),
 Городской округ Гирин (на востоке).

Ссылки 
 

Районы Чанчуня